John Leslie kan syfta på:

 John Leslie (1766–1832), skotsk meteorolog och fysiker
 John Leslie (född 1965), skotsk TV-presentatör för Blue Peter (BBC) samt Wheel of Fortune och This Morning (ITV1)
 John Leslie (1571–1671), skotsk biskop 
 John Leslie (1772-1854), skotsk biskop
 John Leslie (född 1955), engelsk fotbollsspelare
 John Leslie (1873–1955), brittisk politiker, parlamentsledamot 1935–1950
 John Leslie (1945–2010), amerikansk porrskådespelare
 John Leslie (född 1970), nyzeeländsk rugbyspelare
 John Leslie, 1:e baronet Leslie, brittisk politiker, parlamentsledamot 1871–1880